Büntegraben steht für:
 Büntegraben (Landwehrgraben), Gewässergraben in Kirchrode, Hannover, Region Hannover, Niedersachsen, Zufluss des Landwehrgrabens
 Büntegraben (Südaue), Gewässer bei Barsinghausen, Region Hannover, Niedersachsen, Zufluss der Südaue